Tunkel ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Tunkel (1898–nach 1932), deutscher Politiker (KPD)
 Yosef Tunkel (1881–1949), russisch-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Tonkel